Don't Say Goodbye – album degli Strawbs del 1978
Don't Say Goodbye – singolo di Rick Astley del 1988
 Don't Say Goodbye – singolo dei 2Be3 del 1998
Don't Say Goodbye – singolo di Paulina Rubio del 2002